Шугайлово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шугайлово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Шугайлово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Шуга́йлово — бывшая деревня в Износковском районе Калужской области России.